Nawaz ist der Familienname folgender Personen:

 Muhammad Nawaz (1924–2004), pakistanischer Speerwerfer
 Sidra Nawaz (* 1994), pakistanische Cricketspielerin
 Zarqa Nawaz (* 1968), kanadische Autorin, Journalistin, Rundfunksprecherin und Filmschaffende

Siehe auch:

 Navas